Чак-Ток-Ичак І (дословно Великая Облачная Лапа) (? — ок. 292 года) — девятый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.

Биография 
Чак-Ток-Ичак І взошёл на престол после череды из семи неизвестных царей, правивших Тикалем в I—III веках нашей эры. Точная дата начала его правления неизвестна.

Умер около 292 года. Чак-Ток-Ичаку І наследовал Кинич-Эб-Шок. После окончания правления Чак-Ток-Ичака Мутульское царство установило отношения с Теотиуаканом, длившиеся несколько столетий.

Примечания

Литература 
 
 Martin, Simon; and Nikolai Grube (2000). Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. London and New York: Thames & Hudson. ISBN 0-500-05103-8.

Ссылки 
 
 

Правители Тикаля
Правители Америки III века